

Cancelleria 
 8H – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 8H – codice vettore IATA di Heli France